South Australia peut faire référence à :
 le nom anglais de l'Australie-Méridionale, un État d'Australie,
 l'équipe cycliste Southaustralia.com-AIS,
 South Australia, une chanson de mer (sea shanty).